Meunasah Krueng (Beutong), een plaats in Indonesië
Meunasah Krueng (Ulim), een plaats in Indonesië
Meunasah Krueng (Peudawa), een plaats in Indonesië
Meunasah Krueng (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Krueng (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Krueng (Jangka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing